

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Daniels – census-designated place della Contea di Raleigh, Virginia Occidentale
 Daniels – città della Contea di Burnett, Wisconsin
 Contea di Daniels  – contea del Montana

Persone 

 Christopher Daniels – wrestler statunitense
 Dani Daniels – attrice pornografica e regista statunitense
 Kenshiro Daniels – calciatore filippino
 Mary Lou Daniels – ex tennista statunitense
 Stormy Daniels – attrice pornografica e regista statunitense
 Yana Daniëls – calciatrice belga

Altro 
 Daniels – personaggio della serie televisiva di fantascienza Star Trek: Enterprise
 Bree Daniels – personaggio della serie fumettistica Dylan Dog
 Chelsea Daniels – personaggi della serie televisiva Raven
 Jack Daniel's – marca di whisky

Pagine correlate 
Daniele (disambigua)
Daniel
Lisa Daniels